Фре́дді Га́ббард (; 7 квітня 1938 — 29 грудня 2008) — американський джазовий сурмач.

Габбард народився в 1938 році в Індіанаполісі. Здобув популярність після того, як переїхав до Нью-Йорка у віці 20 років. За свою п'ятидесятирічну кар'єру в джазі Габбард взяв участь в записі кількох сотень платівок, а також виступав разом з такими музикантами, як Майлз Девіс, Джон Колтрейн і Телоніус Монк. Фірмовий стиль Габбарда відрізнявся дуже високою швидкістю видобування звуку. Згодом, у зв'язку з віком, стиль Габбарда став мелодійнішим, а музикант перейшов з труби на флюгельгорн.

У 1972 році Габбард у складі групи музикантів отримав «Греммі» за альбом «First Light», визнаний найкращим джазовим альбомом року.

Дискографія

Як соліст

Супровід 

Ерік Долфі
 Outward Bound (1960)
 Out to Lunch! (1964)

Джон Колтрейн
 Olé Coltrane (1961)
 Africa/Brass (1961)
 Ascension (1965)

Арт Блейкі
 Mosaic (1961)
 Buhaina's Delight (1961)
 A Jazz Hour with Art Blakey's Jazz Messengers: Blues March (1961)
 Three Blind Mice (1962)
 Caravan (1962)
 Ugetsu (1963)
 Free For All (1964)
 Kyoto (1964)

Гербі Генкок
 Takin' Off (1962)
 Empyrean Isles (1964)
 Maiden Voyage (1965)
 Blow-Up (Soundtrack) (1966)
 VSOP (1977)
 VSOP: The Quintet (1977)
 VSOP: Tempest in the Colosseum (1977)
 VSOP: Live Under the Sky (1979)
 Round Midnight (Soundtrack) (1986)

З іншими
 Ornette Coleman — Free Jazz: A Collective Improvisation (1960)
 Tina Brooks — True Blue (1960)
 Dexter Gordon — Doin Alright (1961)
 Oliver Nelson — The Blues and the Abstract Truth (1961)
 Bill Evans — Interplay (1962)
 Wayne Shorter — Speak No Evil (1964)
 Bobby Hutcherson — Dialogue (1965)
 Sonny Rollins — East Broadway Run Down (1966)
 Wes Montgomery — Road Song (1968)
 George Benson — The Other Side of Abbey Road (1969)
 Quincy Jones — Walking in Space (1969)
 Stanley Turrentine — Sugar (1970)
 Kenny Burrell — God Bless the Child (1971)
 Randy Weston — Blue Moses (1972)
 Milt Jackson — Sunflower (1973)
 Charles Earland — Leaving This Planet (1973)
 Don Sebesky — Giant Box (1973)
 Billy Joel — 52nd Street (1978)
 Poncho Sanchez — Cambios (1991)

Примітки

Посилання 
 Сайт музиканта
 Біографія на Jazztrumpetsolos.com
 Біографія і вибрані записи на Grove Music Online
 Дискографія Фредді Габбарда

Уродженці Індіанаполіса
Померли в Каліфорнії
Джазові трубачі США
Музиканти Blue Note Records
Музиканти Prestige Records
Музиканти Atlantic Records
Лауреати премії «Греммі»
Лауреати премії «Маестро джазу»
Музиканти Columbia Records